Romániában
 Szentlélek alászállása fatemplom (Belényesirtás)
 Szentlélek alászállása fatemplom (Bogyafalva)
 Szentlélek alászállása fatemplom (Bojabirz)
 Szentlélek alászállása fatemplom (Dusafalva)
 Szentlélek alászállása fatemplom (Felsőfüld)
 Szentlélek alászállása fatemplom (Furksora)
 Szentlélek alászállása fatemplom (Gyerőfidongó)
 Szentlélek alászállása fatemplom (Hidegszamos)
 Szentlélek alászállása fatemplom (Kazanesd)
 Szentlélek alászállása fatemplom (Lupény)
 Szentlélek alászállása templom (Mikes)
 Szentlélek alászállása templom (Nagyosztró)
 Szentlélek alászállása templom (Parospestere)
 Szentlélek alászállása fatemplom (Tárkányka)
 Szentlélek alászállása fatemplom (Tisza)